Тэйнинь () — географическое название.

 Тэйнинь — провинция на юге Вьетнама.
 Тэйнинь — город, столица провинции Тэйнинь (Вьетнам).